Хаджисме́л Петро́вич Ва́рзиев (; 3 февраля 1938, село Фарн, Северо-Осетинская АССР — 20 марта 2011, Владикавказ) — советский и российский танцовщик, артист балета, хореограф и балетмейстер, чья творческая жизнь была преимущественно связана с Государственным ансамблем народного танца «Алан». Заслуженный деятель искусств России (2006).

Биография 
Родители: отец — Варзиев Петро Амзорович, мать — Варзиева (Фриева) Азаухан Сипкаевна.

В 1956 году в возрасте 18 лет был принят в Государственный ансамбль песни и танца Северо-Осетинской АССР, в составе которого участвовал в VI Фестивале молодёжи и студентов (1957, ансамбль стал лауреатом II премии), в Декаде осетинского искусства и литературы в Москве (1960) и многократно гастролировал за рубежом. Как танцовщик участвовал в I Всероссийском конкурсе артистов эстрады (диплом).

В 1962 году специально для  II Всероссийского конкурса артистов эстрады поставил номер «Поединок», с которым артисты ГАПиТ стали дипломантами конкурса (диплом III степени). За успешное выступление на гастролях за рубежом был награждён почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, в 1963 году получил звание Заслуженного артиста Северо-Осетинской АССР.

В 1964 году прошел стажировку в ГАНТ СССР (руководитель И. А. Моисеев) и поступил на балетмейстерское отделение Института театрального искусства им. Луначарского (руководители курса Ростислав Захаров и Леонид Лавровский) и начал учиться по специальности «режиссура балета». Среди педагогов Варзиева были Тамары Ткаченко, Александр Лапаури, Раиса Стручкова, Анатолий Шатин.

Будучи студентом I курса, сотрудничал со студенческим самодеятельным ансамблем народного танца «ОССА» (Осетинский Студенческий Самодеятельный Ансамбль) при МГУ, делая для него новые постановки. В 1966 году, учась на 3-м курсе, в качестве студенческой практики поставил в родном ансамбле хореографическую композицию «Мать», вошедшую в его постоянный репертуар (сценография — Зинаиды Дзаховой). В том же 1966 году по рекомендации профессоров ГИТИСа Тамары Ткаченко и Ростислава Захарова, известный в те годы Юрий Григорович принял на свои мастер-классы на территории Большого Театра студента Хаджисмела Варзиева. После одной из бесед со студентом Варзиевым, Григорович вызвал на репетицию солиста в Большого Театра танцовщика Александра Лавренюка для воплощения на сцене сольного танцевального номера балетного формата «Тур». В свою очередь Ростислав Захаров посоветовал Варзиеву для сочинения музыкального сопровождения порекомендовал обратиться к выпускнику Московской консерватории Эдуарду Артемьеву. Эскизы костюма создавал Эльбрус Саккаев; впоследствии после доработки танца и введения в танец второго персонажа-«охотника», музыку писал начинающий композитор Вячеслав Артёмов и танец был в 1967 году включен в репертуар ансамбля «Алан» в слегка измененном названии — «Джуг-тур»).

В 1968 году Варзиев был провел назначен художественным руководителем и главным балетмейстером государственного ансамбля песни и танца Северо-Осетинской АССР, инициировал и настоял чтобы ансамблю дали имя «Алан». В этом качестве он подготовил концертную программу для турне по городам республик Средней Азии и Казахстану. Для всесоюзного конкурса государственных танцевальных коллективов на право представлять СССР на IX Фестивале молодежи и студентов, поставил «Дуэт» и композицию «Осетинская сюита». В результате ансамбль завоевал в Софии 3 золотые медали, а сам Варзиев, как постановщик танцев, получил из рук председателя жюри Татьяны Устиновой диплом «лучшего балетмейстера фестиваля».

В 1969 году, защитив дипломную работу , Варзиев получил специальность «Режиссура балета» квалификацию «Режиссёр-балетмейстер» (Диплом Э№ 548325, регистрационный № 4276).

В 1972 году входил в педагогический состав Курсов повышения квалификации балетмейстеров Кавказа и Приволжья, читал лекции по курсу «Искусство балетмейстера».

С 1973 по 1976 год, будучи художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», обновил состав ансамбля и сделал несколько собственных постановок.

В 1979 году был главным балетмейстером Государственного конного театра «Нарты».

В 1980—1982 годах — главный балетмейстер-постановщик ансамбля народного танца «Арт». Под его руководством ансамбль участвовал в церемонии Торжественного открытия «Олимпийской деревни», построенной к Олимпийским играм в Москве и Софийском международном фестивале-конкурсе (1-я премия).

С 1982 по 1989 год являлся балетмейстером-постановщиком задуманного им ежегодного фестиваля «Праздник хореографического искусства» г. Орджоникидзе. В 1983 году работал как главный балетмейстер-постановщик ансамбля «Кафт».

В 1986—1989 году — вновь художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля народного танца «Алан»: 1987 год — гастроли в Бирме и Вьетнаме (ансамбль получает звание «Почетный гражданин Хошимина»), 1988 год — Гастроли в Индии и получение ансамблем награды Орден Дружбы народов (за заслуги ансамбля в развитии советского хореографического искусства). 1989 год — гастроли в Италии и награждение ансамбля Республиканской премией им. К. Л. Хетагурова.
  
С 1994 по 2011 год был директором Республиканского центра народного творчества при министерстве культуры республики Северная Осетия-Алания.

Варзиев — автор идеи фестивалей народного танца «Зори Владикавказа», «Зори Алании» и «Золотой дуэт»,  режиссёр-постановщик и почётный член жюри многих фестивальных и конкурсных мероприятий, связанных с народным танцем.

В последние годы жизни готовил концепцию создания государственного бюджетного образоательного учреждения «Академия осетинского танца», предоставляющая образовательную программу среднего профессионального образования по специальности "Артист народного танца» и «Артист балета" с государственной аттестацией по классическому и характерному танцу.

Похоронен на территории мемориала «Аллея Славы» в городе Владикавказ.

Постановки 
Ансамбль народного танца «Алан»
 1962 — «Поединок», «Озорники»
 1965 — музыкально-хореографическая композиция «Кахсганан»
 1966 — хореографическая композиция «Мать», сольный танец «Тур» (формат народного балета), «Хадзаронта»
 1967 — сольный танец «Джуг-тур»(форма народного балета), музыкально-хореографическая композиция «Шой» (сокращённый вариант работы «Кахсганан»), обрядовый хоровод «Чепена»
 1968 — «Плавный танец» («Дуэт»), «Охотники», «Игры чабанов», «Браконьеры», «Приглашение» («Хонга»), «Наездники», «Осетинская сюита»,
 1969 — хореографическая сюита «Осетинская сюита» (новая версия), вокально-хореографическая сюита «Праздник труда»
 1987 — хореографическая композиция «Симд», «Рукодельницы», «Память» (к 70-летию Великой Октябрьской революции).
Ансамбль народного танца «Нальмэс»
 1973—1976 — «Зафак», «Исламей», «Загатлят», «Тляпатет»
В кино
 Балетмейстер музыкального кинофильма «Фарн», режиссёр Р. Меркун (Северо-Кавказская киностудия, 1970)
 Актёр эпизода в фильме-опере «Возвращение Коста», композитор Х. Плиев, режиссёр И. Шароев (Северо-Кавказская киностудия, 1967)

Награды и звания 
 1960 — медаль «За трудовую доблесть»
 1963 — Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР
 1970 — медаль «За доблестный труд»
 1989 — медаль ЦК ВЛКСМ 
 1993 — Народный артист Северо-Осетинской АССР
 2006 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Галерея

Примечания 
Источники

Комментарии

Ссылки 
 Биография Хаджисмела Варзиева на сайте «Осетины»
 Сайт, посвящённый творчеству Варзиева

Персоналии:Северная Осетия
Артисты ансамблей народного танца
Хореографы народно-сценического танца
Педагоги народно-сценического танца
Народные артисты Северо-Осетинской АССР
Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)